Плей-офф НБА 2016, серии игр на вылет до 4-х побед, начались 16 апреля. Восемь лучших команд от каждой из двух конференций лиги вышли в плей-офф, все команды посеяны с 1 по 8 место в турнирной таблице своей конференции.

«Голден Стэйт Уорриорз» квалифицировалось в плей-офф с 73 победами, лучшем результатом как в Западной конференции, так и в лиге в целом. Лучшая команда Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» завершила регулярный чемпионат c 57 победами.

Квалифицировались в плей-офф

Восточная конференция

Западная конференция 

Notes

Сетка

Восточная конференция
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Первый раунд

(1) Кливленд Кавальерс vs. (8) Детройт Пистонс

(2) Торонто Рэпторс vs. (7) Индиана Пэйсерс

(3) Майами Хит vs. (6) Шарлотт Хорнетс

(4) Атланта Хокс vs. (5) Бостон Селтикс

Полуфинал конференции

(1) Кливленд Кавальерс vs. (4) Атланта Хокс

(2) Торонто Рэпторс vs. (3) Майами Хит

Финал конференции: (1) Кливленд Кавальерс vs. (2) Торонто Рэпторс

Западная конференция
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Первый раунд

(1) Голден Стэйт Уорриорз vs. (8) Хьюстон Рокетс

(2) Сан-Антонио Спёрс vs. (7) Мемфис Гриззлис

(3) Оклахома-Сити Тандер vs. (6) Даллас Маверикс

(4) Лос-Анджелес Клипперс vs. (5) Портленд Трэйл Блэйзерс

Полуфинал конференции

(1) Голден Стэйт Уорриорз vs. (5) Портленд Трэйл Блэйзерс

(2) Сан-Антонио Спёрс vs. (3) Оклахома-Сити Тандер

Финал конференции: (1) Голден Стэйт Уорриорз vs. (3) Оклахома-Сити Тандер

Финал НБА: (E1) Кливленд Кавальерс vs. (W1) Голден Стэйт Уорриорз

Лидеры по статистическим показателям

Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре 

 Данные приведены на 19 июня 2016.

Примечания

Ссылки 
 
 2016 NBA Playoffs at ESPN
 Официальный сайт плей-офф
 
 

Плей-офф НБА
НБА в сезоне 2015/2016